Munus ist Teil folgender Begriffe:

 Grande munus  („große Aufgabe“), Enzyklika von Papst Leo XIII. (1880)
 Divinum illud munus  (lat.: Jene göttliche Gabe), Enzyklika des Papstes Leo XIII. (1897) 
 Dreifaches Amt Christi („Triplex munus“), Version der Versöhnungslehre in der lutherischen und reformierten Theologie